We Ready (I Declare War) — дебютний студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами Madd Society Records та Candy Coated Management 16 березня 1999 р. Дизайн, оформлення: Alexxus Graphics. Реліз посів 45-ту сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 21-ше місце Top Heatseekers.

Список пісень 
 «It's Too Late Now, We Ready!!!» — 3:53
 «No Mo Play in G.A.» — 4:54
 «Stop Tryin'» — 5:13
 «Help Me, Rhonda» — 4:30
 «For Survival» — 3:28
 «We Want Some Answers» — 4:06
 «Above the Law» — 5:38
 «Eternal Yard Dash» — 4:09
 «I Declare War!!!» — 4:17
 «It's on Down Here» — 1:43
 «It's on Down Here Part 2» — 1:32
 «Livin' Today Thru…» — 4:42
 «Ain't No Sunshine» — 6:56

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Pastor Troy
Дебютні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми